En musique on parle d'échelle diatonique. On qualifie de diatonique tout mouvement qui parcourt les degrés d'une gamme.
 Un accordéon diatonique est un accordéon organisé suivant une ou plusieurs échelles diatoniques.
 Harmonica diatonique, appelé couramment blues harp en anglais